Il doppio femminile  del torneo di tennis Japan Open Tennis Championships 1981, facente parte del WTA Tour 1981, ha avuto come vincitrici Cláudia Monteiro e Pat Medrado che hanno battuto in finale Barbara Jordan e Roberta McCallum 6-3, 3-6, 6-2.

Teste di serie

 Barbara Jordan /  Roberta McCallum (finale)
 Laura duPont /  Susan Mascarin (quarti di finale)

 Beth Norton /  Naoko Satō (semifinali)
 Nerida Gregory /  Marie Neumannová (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 1981